Miejscowości w USA:
 Coon Valley – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
Gminy w USA:
 Coon Valley (ang. Coon Valley Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sac